.

Sibylle peut faire référence à :

Prénom 
 Sibylle, un prénom féminin fêté le 9 octobre. Il a pour variantes Sibyl, Sibyle, Sybille et  Sybil.

Personnes portant ce prénom 
 Sibylle de Jérusalem, une des reines de Jérusalem.
 Sibylle de Guînes

Sous une forme dérivée :
 Anna Maria Sibylla Merian, 1647-1717, naturaliste, artiste peintre.

Mythologie 
 Les sibylles, les prêtresses douées de pouvoir médiumnique dans l'Antiquité.

Œuvres de fiction 
 Une sibylle (Juana Pacheco ?) est une huile sur toile de Diego Vélasquez ;
 Sibylle avec une tablette vierge est une huile sur toile de Diego Vélasquez ;
 Sibylle est une huile sur toile de l'artiste français Jean-Baptiste Camille Corot ;
 Sibylle, un tome de la série de bande dessinée La Malédiction de Zener.

Marine 
 La Sibylle, une frégate de 12 française lancée en 1777.
 La Sibylle, une frégate de 18 française puis britannique, lancée en 1792.
 La Sibylle, une frégate française lancée en 1847, envoyée en expédition scientifique en Extrême-Orient en 1855-1857.
 La Sibylle, un sous-marin de la marine nationale française de la classe Diane (1926). 
 La Sibylle, un sous-marin britannique puis français, lancé en 1941, qui sombra le , par  de fond au large de Toulon.

Notes et références